Liliensternus é um gênero extinto de dinossauro neoterópode basal que viveu há aproximadamente 210 milhões de anos, durante a última parte do Período Triássico no que hoje é a Alemanha. Liliensternus era um carnívoro de tamanho moderado, bípede, que vivia no solo, que podia crescer até 5,15 metros (16,9 pés) de comprimento. É o terópode triássico mais bem representado da Europa e um dos maiores conhecidos.

Descrição 
Liliensternus tinha aproximadamente 5,15 metros (16,9 pés) de comprimento e pode pesar cerca de 127 quilos (280 libras). Outras estimativas sugerem que tinha no máximo 5,2 metros (17,1 pés) de comprimento e pesava no máximo 200 quilos (441 libras). Os restos de dois espécimes juntos formam uma série de síntipos com número de inventário MB.R.2175, e consistem nos esqueletos parciais e fragmentários de pelo menos dois indivíduos, contendo elementos do crânio, maxilares inferiores, vértebras e apendicular esqueleto. A tíbia (409 milímetros) é mais curta que o fêmur (440 milímetros) tanto em Dilophosaurus quanto em Liliensternus, ao contrário dos táxons de celofisídeos, como Coelophysis. Paul (1988) observou que, com base em sua aparência, Liliensternus poderia ser considerado um intermediário entre Coelophysis e Dilophosaurus. Embora o crânio não seja bem conhecido, muitas reconstruções apresentam Liliensternus com uma crista semelhante à observada no Dilophosaurus. Seu ílio (osso do quadril) é incomumente curto, como é o caso do Dilophosaurus. Liliensternus tem cinco dedos, muito parecido com seus contemporâneos, mas seu quarto e quinto dedos são menores que o resto, um possível estágio de transição entre os terópodes de cinco dedos do Triássico e os terópodes de três dedos do Jurássico.

Rauhut et ai. (1998) observou que os restos podem representar um indivíduo juvenil ou subadulto com base na presença de apenas dois sacrais fundidos e no fato de que as suturas neurocentrais ainda são visíveis nas vértebras. Um diagnóstico é uma declaração das características anatômicas de um organismo (ou grupo) que coletivamente o distinguem de todos os outros organismos. Algumas, mas não todas, as características de um diagnóstico também são autapomorfias. Uma autapomorfia é uma característica anatômica distinta que é exclusiva de um determinado organismo ou grupo. De acordo com Rauhut (2000), Liliensternus pode ser distinguido com base nas seguintes características: as vértebras cervicais apresentam uma ampla crista arredondada que se estende da extremidade posterior das diapófises até a extremidade póstero-ventral do centro vertebral, um par de pleuroceles na região cervical das vértebras, uma fossa infradiapofisária menos desenvolvida, ausência de uma crista horizontal na base das espinhas neurais cervicais e ausência de uma protuberância lateral no ílio.

Descoberta 
Os espécimes de Liliensternus, designados como a série de síntipos HMN BM.R.2175, foram recuperados perto de Großer Gleichberg na Formação Trossingen do Grupo Middle Keuper na Turíngia, Alemanha, juntamente com restos de Ruehleia. Os síntipos foram descobertos pelo Conde Hugo Rühle de Lilienstern no inverno de 1932/33 em marga (argilito rico em cal) depositado no estágio Noriano do período Triássico Superior, há aproximadamente 228 a 208 milhões de anos. Um metatarso esquerdo posteriormente atribuído a este gênero, também depositado no Noriano, foi coletado em 1834 no arenito da Formação Trossingen na Baviera, Alemanha. Este metatarso foi originalmente descrito como um elemento manual ou pedal por Meyer (1855) e um fragmento púbico por Huene (1908) de Plateosaurus, e o material foi reidentificado como um metatarso proximal pertencente a Liliensternus por Moser em 2003. Sander (1992) encaminhou material adicional para Liliensternus, que se pensava ter sido coletado em 1961 em marga cinza/verde da Formação Löwenstein em Argóvia, Suíça, que é considerado também do estágio Noriano do período Triássico Superior.

O gênero e os nomes específicos Liliensternus liliensterni são derivados do sobrenome do conde, paleontólogo amador e médico, Hugo Rühle de Lilienstern. Este dinossauro foi nomeado em sua homenagem por sua paleontologia avançada na Alemanha ao fundar um museu paleontológico em seu castelo em Bedheim, em 1 de julho de 1934. Liliensternus foi descrito por Friedrich von Huene em 1934. Em 1993, Gilles Cuny e Peter Galton descreveram uma nova espécie que atribuíram a este gênero, Liliensternus airelensis. Outros pesquisadores começaram a notar diferenças entre L. airelensis e a espécie tipo, L. liliensterni, e em 2007, Martin Ezcurra e Cuny atribuíram o material ao seu próprio gênero, Lophostropheus.

Classificação 

Em 1934, Huene descreveu dois esqueletos atribuindo-lhes o nome de Halticosaurus liliensterni, mas em 1984 Samuel Paul Welles concluiu que a espécie-tipo de Halticosaurus, H. longotarsus, era um nomen dubium. A maior parte do que havia sido escrito na literatura sobre Halticosaurus de fato se referia ao H. liliensterni. Welles, portanto, erigiu um novo gênero: Liliensternus, o nome novamente homenageando Rühle von Lilienstern. O novo nome da espécie tornou-se Liliensternus liliensterni. Rowe (1989) descobriu que o Liliensternus é mais derivado do que o Dilophosaurus. Uma segunda espécie nomeada em 1993 por Cuny e Galton para restos fragmentários encontrados na França, Liliensternus airelensis, que tinha um par extra de pleuroceles cervicais, foi em 2007 reatribuída a um gênero separado, Lophostropheus.

A seguinte árvore evolutiva ilustra uma síntese das relações dos primeiros grupos de terópodes compilados por Hendrickx et al. em 2015, incluindo a posição de Liliensternus em que todos os estudos concordam.

Paleoecologia 
Liliensternus era um carnívoro bípede ativo que poderia ter predado herbívoros maiores como o Plateosaurus, que estavam presentes em seu paleoambiente. O material descoberto na Suíça, Saxônia-Anhalt, Alemanha e o dente de Bade-Vurtemberga, Alemanha, sugerem que Liliensternus habitava antigas planícies aluviais que eram abundantes em répteis, terapsídeos e plateossauros. Paul (1988) observou que Liliensternus usou seus dentes cortantes para incapacitar prossaurópodes e sua velocidade para capturar ornitísquios velozes.

Coelophysoidea
Dinossauros do Triássico
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 1984